FWM steht als Abkürzung für:

 Fenstermanager für das X Window System, ein Programm, das in grafischen Benutzeroberflächen die Aufgabe hat, den Anwenderprogrammen Funktionen wie Minimieren, Vergrößern und Schließen von Fenstern anzubieten
 Vier-Wellen-Mischung (engl.: Four Wave Mixing), eine intermodulare Verzerrung in optischen Systemen
 FWM-Fahrzeugwerke Miraustrasse, ein deutsches Schienenfahrzeugbau-Unternehmen mit Sitz im brandenburgischen Hennigsdorf

fwm steht als Abkürzung für:
 The Flying Windmill, eine deutsche Band

Abkürzung